Majestic steht für:
 Majestic Film, deutsches Filmverleih- und Filmproduktionsunternehmen
 Majestic Films, britisches Filmproduktionsunternehmen
 Majestic (Computerspiel), ein Alternate Reality Game aus dem Jahr 2001
 Majestic (Suchmaschine), ein Web-Crawler-Projekt
 Motorcycles Majestic, ehemaliger französischer Motorradhersteller
 Majestic (Motorrad), französisches Motorradmodell der gleichnamigen Marke
 Automobiles Majestic, französischer Automobilhersteller
 Daimler Majestic, britisches Automodell
 Majestic Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916)
 Majestic Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1917)
 Larrabee-Deyo Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Kraftfahrzeughersteller (1916–1932) mit dem Markennamen Majestic (1925–1927)

Majestic ist der Name folgender

Personen:
 Majestic (DJ), britischer DJ

Schiffe:
 Majestic (Schiff, 1890) (1889–1914) und
 Majestic (Schiff, 1922) (1914–1940, ex Bismarck)
 Majestic (Schiff, 1993), ein Fährschiff von Grandi Navi Veloci
 HMS Majestic, verschiedene britische Kriegsschiffe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Majestic (Alabama)
 Majestic (Kentucky)

Siehe auch:
 Majestic 12
 Majestic Theatre
 The Majestic